A3 (tamanho de papel)
 A3 (míssil) — alemão
 Audi A3 — modelo de automóvel
 A3 (autoestrada) — portuguesa

Desambiguações de siglas